MIC son siglas que pueden hacer referencia a:

 Músicos Independientes de Concepción.
 Medicina Integral Comunitaria.
 Mediterranean International Cup.
 Microwave Integrated Circuits, Circuito integrado de microondas.
 Modulación por impulsos codificados.
 Isocianato de metilo por sus siglas en inglés.
 Congregación de Misioneras de la Inmaculada Concepción.Ministerio de Consumo'''.

Siglas